Hail Caesar (1994), een film van Anthony Michael Hall
 Hail, Caesar!, een film uit 2016 van Ethan en Joel Coen
 Hail Caesar (nummer), een nummer van AC/DC uit 1995